Титул повинні були захищати Барбора Крейчикова та Нікола Мектич, але обоє вирішили виступати з іншими партнерами, Крейчикова з Радживом Рамом, тоді як Мектич з Барборою Стрицовою.
Мектич та Стрицова програли у першому колі, а Крайчикова та Рам виграли турнір, повторивши позаторічний успіх.

У фіналі Барбора Крейчикова та Раджив Рам здолали австралійську пару Саманта Стосур / Меттью Ебден з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела 

2021 у тенісі
Тур WTA 2021